Le chronométrage est la mesure d'un temps écoulé à l'aide d'une montre Chronographe, ou un autre appareil capable de mesurer un intervalle de temps (attention à ne pas confondre un chronographe avec un chronomètre )

 Le chronométrage, aussi nommé chrono-analyse, consiste à analyser les temps opératoires dans l'industrie.

Voir aussi 
 Chronométrie, science de la mesure du temps.